Шомино — деревня в составе Васильевского сельского округа Пригородного сельского поселения Пошехонского района Ярославской области.

География 
Деревня расположена на берегу реки Согожа.

Инфраструктура 
Почтовое отделение №152891, расположенное в селе Андрюшино, на март 2022 года обслуживает в деревне 15 домов.

Известные люди 
В деревне родился советский футболист Николай Смирнов (1929—1981).

Население

Примечания 

Населённые пункты Пошехонского района